Axel Johan Lewenhaupt kan syfta på:

 Axel Johan Lewenhaupt (1660-1717), svensk greve och sjömilitär. 
 Axel Johan Lewenhaupt (1683-1709) svensk greve, militär och officer